Kaliumpropionaat, een voedingszuur
 E283 (Ecuador), een secundaire weg in Ecuador